Coal Creek Bridge ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Coal Creek Bridge (Indiana), NRHP-Nr. 78000389
 Coal Creek Bridge (Iowa), NRHP-Nr. 98000473